Konan é o nome dos seguintes locais no Japão:
Konan - cidade na prefeitura de Aichi.
Konan - cidade na prefeitura de Kochi.
Konan - cidade na prefeitura de Shiga.
Konan - personagem do anime/mangá Naruto.

Konan é igualmente o nome do personagem principal da série animé de 1978 Mirai Shounen Konan, de Hayao Miyazaki.

Desambiguação